Perschling (till år 2015 Weißenkirchen an der Perschling) är en kommun i Österrike. Den ligger i distriktet Sankt Pölten-Land och förbundslandet Niederösterreich,  km väster om huvudstaden Wien och i den del av Niederösterreich som kallas Mostviertel. Kommunen ingår i vindistriktet Traisental. Perschling ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Weissenkirchen an der Perschling är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Weissenkirchen an der Perschling. Närmaste större samhälle är Sankt Pölten,  km sydväst om Weissenkirchen an der Perschling.

Trakten runt Weissenkirchen an der Perschling består till största delen av jordbruksmark. Runt Weissenkirchen an der Perschling är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Niederösterreich